BCN est un sigle qui peut signifier :
 Banque cantonale neuchâteloise, une banque suisse ;
 brevet de cyclotourisme national, un brevet de la Fédération française de cyclotourisme ;
 Bienvenue chez nous, une émission diffusée sur TF1.

BCN est un code qui peut signifier :
 .